3G fait notamment référence à :
 3G, la troisième génération notamment en téléphonie mobile ;
 .
Sigle de 2 caractères
